Крюпії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 105 км на схід від Ам'єна, 45 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Крюпії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крюпії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена